św. Izaak ze Spoleto (zm. ok. 550) – eremita
 św. Izaak Syryjczyk (VIII w.) – biskup Niniwy
 św. Izaak (zm. 1003) – jeden z Pierwszych Męczenników Polski 
 św. Izaak Jogues (1607-1646) – francuski jezuita, misjonarz, męczennik